Östansjö est le nom de plusieurs localités suédoises :
 Östansjö, dans la commune de Hallsberg ;
 Östansjö, dans la commune de Söderhamn ;
 Östansjö, dans la commune d'Örnsköldsvik.

Homonymie de localités